HMS Gotland (1933) – incrociatore portaidrovolanti di classe unica, varato nel 1933 e demolito nel 1963.
 HMS Gotland (1995) – sottomarino d'attacco della classe Gotland, varato nel 1995 e ancora in servizio.